Un abierto (en idioma inglés open), en terminología deportiva, hace referencia a todo aquel campeonato en el que la inscripción está abierta a todo el mundo, a pesar de su edad, capacidad, género u otro tipo de categorización.

Se cree que dicha acepción, en un principio, proliferó para definir de manera concreta los torneos en los que tanto profesionales como aficionados tienen disponibilidad para competir. Normalmente se organizan abiertos en tenis, golf, polo, karate, squash, bádminton o ajedrez, entre otros deportes.

Referencias 

Competiciones deportivas
Terminología deportiva